

Даржево — село в гміні Нова Весь-Лемборська Лемборського повіту Поморського воєводства
 Даржево — село в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Даржево — село в гміні Бройце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства